Станісла́в Олексі́йович Таране́ць (  —  ) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Закінчив Київський університет цивільної авіації — навчався на військовій кафедрі. Проходив військову службу в Гвардійському (Дніпропетровщина), у військовій частині А-1532 у Донецьку, потім — у військовій частині в Кіровограді (3-й окремий полк спеціального призначення). Займав посаду начальника складу паливно-мастильних матеріалів.

Під час проведення бойових дій займався забезпеченням військових частин паливом та неодноразово супроводжував конвої на схід України.

29 листопада 2014-го о 5-й годині ранку капітан Таранець вирушив з черговим конвоєм ПММ в Донецьку область, їхав у голові колони. Поблизу селища Куколівка на слизькій дорозі водій не впорався із керуванням, бензовоз кілька разів перевернувся. Від травм Станіслав Таранець помер на місці, водій вижив.

Без Станіслава лишилися дружина та донька 2005 р.н.

Вшанування 
 у січні 2015 року його ім'я занесене до Книги Пошани Полтавської обласної ради.

Посилання 
 Таранець Станіслав Олексійович
 До Книги Пошани Полтавської обласної ради занесені імена полтавців, які загинули за Україну

Уродженці Великої Кручі
Випускники НАУ
Померли в Олександрійському районі
Поховані в Пирятинському районі